Harbin H-5 — первый китайский реактивный фронтовой бомбардировщик, носитель тактического ядерного оружия. Представляет собой нелицензионную копию советского Ил-28.

Долгое время был основной ударной силой фронтовой авиации НОАК.

КНДР является единственной страной, ВВС которой продолжают использовать самолёт H-5.

История создания и производства 
В 1950-х годах более 250 Ил-28 было поставлено в КНР. На авиазаводе в Харбине осуществлялись работы по ремонту и модернизации этих самолётов, а также производились запчасти для них.

В конце 1950-х годов планировалось наладить производство Ил-28 в Китае по лицензии, однако Советско-китайский раскол и последующее прекращение поставки авиатехники из СССР вынудило КНР начать производство своего первого фронтового бомбардировщика, нелицензионной копии Ил-28.

Работы над самолётом были начаты в 1963 году. 25 сентября 1966 года поднялся в воздух первый Ил-28 китайского производства.

В апреле 1967 года начался серийный выпуск этих бомбардировщиков, получивших китайское обозначение Н-5 («Харбин-5»), а в сентябре того же года была представлена модификация Н-5А для доставки тактического ядерного оружия. 27 декабря 1968 года впервые с этого самолёта в ходе испытаний была сброшена китайская атомная бомба.

В 1970 году начались работы по созданию разведчика HZ-5. Самолёт оснащался ПТБ, благодаря чему дальность, по сравнению с исходным Ил-28, возросла практически наполовину. В 1977 году эта модификация была принята на вооружение ВВС НОАК.

12 декабря 1970 года состоялся первый полёт учебно-тренировочного самолёта HJ-5 (копия Ил-28У), который был принят на вооружение в 1972 году.

Всего было построено около 2000 самолётов всех модификаций. Н-5 под обозначением В-5 экспортировались в Пакистан (местное обозначение В-56), Румынию, КНДР и Албанию.

Описание конструкции 
В ходе производства на авиазводе в Харбине было модернизировано 40 % конструкции Ил-28: установлено облегчённое на 110 кг крыло, ряд систем было унифицировано с бомбардировщиком Xian H-6 (копия Ту-16), серийно производившимся в Харбине по советской лицензии.

По сравнению с Ил-28 H-5 получил улучшенные оптический и радиолокационный бомбардировочные прицелы, новую систему радиоопознавания, а также более скорострельные пушки с увеличенным боекомплектом.

Эксплуатация

Модификации 
 H-5 — нелицензионная копия Ил-28. Построено 319 экземпляров.
 H-5A — бомбардировщик-носитель тактического ядерного оружия
 HD-5 — самолёт радиоэлектронной борьбы
 HZ-5 — фронтовой разведчик
 HJ-5 — нелицензионная копия Ил-28У. Построено 187 экземпляров.
 B-5 — экспортное обозначение H-5

Тактико-технические характеристики

Технические характеристики 
 Экипаж: 3 человека
 Длина: 16,77 м
 Размах крыла: 21,45 м
 Высота: 6,20 м
 Площадь крыла: 60,8 м²
 Масса пустого: 12 890 кг
 Масса снаряженного: 18 400 кг
 Максимальная взлётная масса: 21 200 кг
 Двигатели: 2 × ТРД Wopen-5
 Тяга: 2 × 26,5 кН (2700 кгс)

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость: 906 км/ч
 Крейсерская скорость: 700 км/ч
 Практическая дальность: 2 370 км
 Перегоночная дальность: 2 460 км
 Практический потолок: 12 500 м
 Скороподъёмность: 15 м/с
 Длина разбега: 965 м
 Длина пробега: 1700 м
 Нагрузка на крыло: 291 кг/м²
 Тяговооружённость: 0,31

Вооружение 
 Пушечное:
 2 × 23 мм пушки НР-23 вдоль бортов внизу носовой части, по 100 снарядов на ствол
 2 × 23 мм пушки НР-23 в кормовой оборонительной турели Ил-К6, по 225 снарядов на ствол
 Бомбовая нагрузка: (во внутреннем бомбоотсеке)
 нормальная: 1000 кг
 максимальная: 3000 кг

Боевое применение

На вооружении 
  КНР — около 2000 H-5 всех модификаций. Снят с вооружения в конце 1990-х годов.
  Албания — в 1957 году у СССР был приобретён 1 Ил-28, который в 1971 году был обменян в Китае на H-5. Тот, в свою очередь, оставался в строю до 1992 года. Оба самолёта преимущественно использовались в качестве буксировщика мишеней.
  Кампучия — после прихода Пол Пота к власти, ВВС Кампучии получили несколько H-5.
  КНДР — в самом конце войны в Корее, ВВС КНДР получили свои первые Ил-28, а в конце 1960-х H-5 из Китая. Формально на вооружении остаются около 30 H-5.
  Румыния — в 1955 году ВВС Румынии получили бомбардировщики Ил-28 и Ил-28У. Затем они были дополнены 14 китайскими H-5, HJ-5 и HZ-5, которые прослужили до 2001 года.
  Пакистан

Сохранившиеся экземпляры

Примечания 

Самолёты Китая
Самолёты Harbin
Бомбардировщики
Появились в 1966 году в Китае